

Sigle 
 General Telecommunications Organization – operatore di telecomunicazioni dell'Oman
 Geostationary transfer orbit – orbita di trasferimento geostazionaria, manovra del trasferimento alla Hohmann
 Gran Turismo Omologato/Gran Turismo Omologata – sigla utilizzata per molti modelli di automobile
 Great Teacher Onizuka – serie manga e anime
 GTO - Shonan 14 Days – serie manga, spin-off di Great Teacher Onizuka
 GTO - Paradise Lost – serie manga, sequel di Great Teacher Onizuka

Codici 
 GTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tolotio di Gorontalo (Indonesia)

Musica 
 GTO – gruppo musicale statunitense

Automobilismo 
 GTO – acronimo di Gran Turismo Omologato
 Mitsubishi GTO – automobile della Mitsubishi
 Pontiac GTO – automobile della Pontiac

Altro 
 Gate Turn Off – dispositivo elettronico